{{desambiguació|Narcís (Narcissus)}}
 Narcís (mitologia), fill de Cefis i de Liríope
 Narcís (gènere), plantes bulboses amb flors vistoses
 Narcís o Narcissus pseudonarcissus, planta bulbosa amb flors vistoses
 Personatges:
 Narcís (llibert), llibert i ministre de l'emperador Claudi
 Narcís (atleta)''', assassí de Còmmode